Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм () — вторая по длине река (после Тьоурсау) в Исландии. 

Вытекает из ледника Дингьюйёкюдль (язык Ватнайёкюдля) и течёт на север, впадая в Эхсар-фьорд, залив Гренландского моря.

На реке имеются водопады Сельфосс, Деттифосс,  и ; её воды протекают через каньон в национальном парке Йёкюльсаургльювюр.

Исток реки находится в национальном парке «Ватнайёкюдль», одном из трёх национальных парков Исландии.

Максимум стока приходится на лето.

Примечания 

Реки, впадающие в Гренландское море
Реки Исландии